Генера́л-губерна́торство

 Генерал-губернаторство (Российская империя) — единица административно-территориального деления в Российской империи в 1775—1917.
 Галицийское генерал-губернаторство — наименование административно-территориального образования на территории оккупированной Австро-Венгрии во время Первой мировой войны в 1914—1915.
 Генерал-губернаторство (Германия) — наименование административно-территориального образования на территории оккупированной гитлеровцами Польши, существовавшего в 1939—1945.
 Генерал-губернаторство Корея